Briesenick ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Briesenick (1949–2013), deutscher Kugelstoßer
 Ilona Briesenick (* 1956), deutsche Leichtathletin, siehe Ilona Slupianek